Ниязгулово — название нескольких населённых пунктов в Башкортостане:
 Ниязгулово (Абзелиловский район)
 Ниязгулово (Зианчуринский район)